Le trophée MVP Semaine des As ou '(ou Disneyland Paris Leaders Cup LNB pour des raisons de parrainage) est un trophée qui récompense depuis 2006, le joueur ayant le plus contribué au succès de son équipe pendant le tournoi de la Semaine des As. Elle est décernée lors de la Leaders Cup.

Histoire

Palmarès

Statistiques

Nationalités représentées

Clubs représentés

Voir aussi

Lien interne 
 Tournoi des As

Liens externes 
 Site officiel de la Leaders Cup

Semaine des As